Иоанн III
 Иоанн III Никиот — патриарх Александрийский (505—516) до своей смерти. Монофизит. Именуется Иоанн II в коптской церкви.
 Иоанн III — папа римский (561—574).
 Иоанн III Схоластик — константинопольский патриарх (564—577).
 Иоанн III Ризокоп — экзарх Равенны (710—711).
 Иоанн III — герцог Неаполя (928—968).
 Иоанн III — патриарх Антиохийский (22 октября 996 — июль 1021).
 Иоанн III — митрополит киевский и всея Руси (1089—1091).
 Иоанн III Дука Ватац — император Никейской империи, номинальный правитель Византийской империи (1221—1254).
 Иоанн III (Жан III) — герцог Бретонский (1312—1341).
 Иоанн III Великий Комнин (1321—1362) — император Трапезунда.
 Иоанн III (ум. 1356) — епископ Русской церкви, епископ Ростовский.
 Иоанн III — архиепископ Сольтание с 1398 года, доминиканец.
 Иоанн III (ум. 1415) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Иван III Васильевич (1440—1505) — великий князь московский с 1462 по 1505 год, сын московского великого князя Василия II Тёмного.
 Иоанн III (Жан III) — король Португалии (1521—1557).
 Иоганн III Сигизмунд (1572—1619) — курфюрст Бранденбурга с 1608 года, регент Пруссии с 1608 года, герцог Пруссии с 1618 года, представитель династии Гогенцоллернов.
 См. также 
 Иоанн I
 Иоанн II
 Иоганн III